Das PTT Pattaya Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 26. Januar bis 2. Februar 2014 in Pattaya statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das PTT Pattaya Open fand vom 26. bis zum 27. Januar 2014 statt. 16 Teilnehmerinnen spielten vier Plätze aus, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Pattaya